Садовый сельский округ

Российская Федерация

Адыгея 

 Садовый сельский округ Красногвардейского района (до 2004 года)

Владимирская область 

 Садовый сельский округ Суздальского района (упразднён)

Северная Осетия 

 Садовый сельский округ Моздокского района

Тверская область 

 Садовый сельский округ Вышневолоцкого района (до 2005 года)

Тульская область 

 Садовый сельский округ Воловского района

Казахстан

Акмолинская область 

 Садовый сельский округ Зерендинского района

Карагандинская область

 Садовый сельский округ Осакаровский район